José Graziano da Silva (1949-), agronome et écrivain brésilien ;
 Guido di Graziano (?-?), peintre siennois et enlumineur italien du XIIIe siècle et du XIVe siècle ;
 Rocky Graziano (1919-1990), boxeur américain ;

Toponyme 

 , un cap au sud-est de l'île Filicudi.

Divers 
 Céramique de Capo Graziano, une céramique sicilienne des îles Lipari représentative de la culture de Capo Graziano (IV millénaire av. J.-C.).
Toponymie italienne
Patronyme hispanique